Константин Евгеньевич Юшкевич (род. 14 сентября 1969 года, Свердловск, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, мастер дубляжа. Получил известность благодаря ролям в фильмах «Дикари», «Упражнения в прекрасном», «Рассказы», «Игра в правду», «Склифосовский», «Балабол».

Биография 
Родился в семье инженеров. Учился в Гимназии № 116 города Свердловска. В детстве был непоседливым ребёнком, занимался в Театре миниатюр при Дворце пионеров.

По окончании школы собирался стать военным, поступив либо в Челябинское танковое училище, либо в десантное Рязанское. По разного рода причинам с военной карьерой не сложилось.

На выпускном вечере Константин вместе с друзьями показывал зрителям КВН. Выступление увидел отец одноклассницы, ведущий артист местного драматического театра, и убедил Константина выбрать карьеру артиста.

В 1986 году поступил в Свердловское театральное училище.

Был призван в армию, служил в инженерно-сапёрных войсках.

Вернувшись с военной службы, в 1991 году окончил театральное училище.

В 1992 году переехал в Москву. Был зачислен на второй курс ГИТИСа, на курс М. А. Захарова. Окончил в 1996 году.

С 1996 по 2003 год служил в Ленкоме.

В настоящее время участвует в спектакле «Ladies Night. Только для женщин» компании «Независимый театральный проект», где в одной из мизансцен появляется практически голым.

Также участвует в спектакле «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (Марио).

Успешно снимается в кино и телесериалах.

В театре имени Моссовета задействован в постановках «Ревизор» (Осип) и «Упражнения в прекрасном» (Василий).

Личная жизнь 
Женат на однокурснице Ольге Юрьевне Юшкевич (актриса концертного объединения по работе с детьми и юношеством Москонцерт).

Дочери — Евдокия (род. 2000) и Екатерина (род. 2004).

Творчество

Театральные работы

Театр «Ленком» 
 «Жестокие игры», А. Арбузов — Кай
 «Мудрец», А. Островский — Голутвин
 «Укрощение укротителей», Дж. Флетчер — Софокл
 «Мистификация», Н. Гоголь — Зять Мижуев

Театр «Ателье» («Независимый театральный проект») 
  — «Рикошет» по пьесе  «Убийство по ошибке» — Инспектор Эган
 2002 — «Трактирщица» по пьесе К. Гольдони — Фабрицио
 2002 — «Ladies' night. Только для женщин» по пьесе Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара — Грехем
  — «Белоснежка и другие» — Гном / Ниндзя
  — «Жестокие танцы» Танцевальный марафон по мотивам романа Хораса Маккоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» — Марио
  — «Игра в правду» Филипп Лелюш — Гена
  — «История любви» по пьесе Ж. Сиблейрас — Стефан
  — «Имя» по пьесе М. Делапорт, А. де Ла Пательер — Андрей
  — «Ladies' night. Только для женщин» по пьесе Энтони Маккартена, Стефана Синклера и Жака Коллара — Берни

Театр им. Моссовета 
 «Ревизор», Н. Гоголь — Осип
 «Упражнения в прекрасном», В. Дерхо — Василий

Современный театр антрепризы 
 «Валентинов день».

Фильмография

Актёр 
 1990 — Сафари 6 — солдат
 1991 — Группа риска — эпизод
 1995 — Прибытие поезда — эпизод
 1996 — Страницы театральной пародии
 2000 — Марш Турецкого. Лекарство для покойника — Сергей Тимофеев, водитель и пилот Богачёва
 2000 — Русский бунт — Максимыч
 2001 — Мужская работа — капитан Миронов
 2003 — Гололёд — любовник
 2003 — На углу, у Патриарших 3 — Козлов
 2003 — Сыщики 2 — Скип
 2004 — Ловушка для полтергейста — Эдик
 2004 — Сыщики 3 — господин в очках
 2005 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…-2 — Игорь, водитель и воздыхатель Аллы
 2005 — Горыныч и Виктория — Бергман 2005 — Девочка с севера — Коля, фотограф 2005 — Слепой 2 — майор Данилин 2005 — Люба, дети и завод… — Кирилл 2006 — Громовы — Соколов, руководитель оборонного проекта 2006 — Дикари — Валерчик (стоматолог) 2006 — План «Б» — Артём Копылов 2006 — Седьмой день — босс 2006 — Угон — лётчик (7 серия) 2007 — Всегда говори «всегда» 4 — Юрий Градов 2007 — Защита против — Сергей Мирский 2007 — Мороз по коже — Вася 2007 — Оля + Коля — Вячеслав Михайлович Бегунов, отец Насти 2007 — Платина — Полоцкий 2007 — Прекрасная Елена — Игорь, начальник отдела безопасности галереи 2007 — Так бывает — Алексей, муж Киры 2008 — Защита — Голун 2008 — 2011 — Ключи от счастья — Вадим Каманин 2008 — Паутина 2 — Дима 2008 — Кружева — Михаил Николаевич Вершинин, руководитель собственной строительной фирмы, муж Светланы 2008 — Уравнение со всеми известными — Дмитрий Дмитриев, он же Дим Димыч, капитан милиции 2008 — Рыжая — Владимир Суздалев, бизнесмен 2009 — Большая нефть — Василий Болото 2009 — Подарок судьбы — Сергей Синицын 2010 — Адвокатессы — Евгений Першин, олигарх, поклонник Романовой 2010 — Была любовь — Вадим Коренев 2010 — Девятый отдел — Юрий Петрович Чесноков, участковый 2010 — Телохранитель 3 (серия «Как выглядит рай») — Влад 2011 — Любовь и немного перца — Аркадий 2011 — Наследница — Антон Михайлович Севидов 2011 — Упражнения в прекрасном — Василий 2011 — Ключи от счастья 2 — Вадим Каманин 2012 — GQ
 2012 — Кто, если не я? — Виктор Петрович Калганов, прокурор 2012 — Не женская игра — Ерохин, майор полиции 2012 — Рассказы — Макс, главный редактор издательства 2012 — 2023 — Склифосовский — Сергей Анатольевич Куликов, хирург-травматолог, с 12-й серии — бывший муж Ларисы Куликовой, бывший любовник Лады Ермиловой, бывший любовник Анны Ханиной, с 70-й по 127-ю серии — муж Ольги Дмитриевой (Куликовой). Отец Никиты. 2012 — Степные дети — Игнат, инженер 2013 — Дед 005 — Руслан Викторович Борисов, дипломат 2013 — Балабол — Александр Михайлович Балабин, капитан полиции 2013 — Игра в правду — Геннадий 2013 — Кукловоды — Олег Михайлович Чечкин 2013 — Про жену, мечту и ещё одну… — Васин 2014 — Кино про Алексеева — директор радиостанции 2014 — Дачный романс — Борис 2014 — Неформат — Борис Живов, бывший актёр, ныне — друг и агент Арсеньева 2014 — Гена Бетон — Челюсть 2014 — Сучья война — Лобан 2015 — Одной левой — врач-невропатолог 2015 — Петух
 2015 — Пока нет (короткометражный)
 2015 — Развод по собственному желанию — Сергей 2015 — Ценность — шеф 2016 — Вышибала — Игорь Вадимович Богатов, директор коллекторской фирмы «Финансовый посредник» 2016 — Чистое искусство — Александр Фёдорович Волков, подполковник ФСБ 2016 — 2018 — Челночницы — Михаил Андреевич Родионов, военный снабженец 2016 — Девочка и дерево желаний
 2017 — Мама Лора — Гоша (Георгий Андреевич Орлов) 2017 — Короткие волны — директор радиостанции 2018 — Балабол 2 — Александр Михайлович Балабин, капитан полиции, старший инспектор уголовного розыска 2018 — Русское краткое. Киноальманах «Один» (короткометражка «Командировочные»)
 2019 — Любовницы — Толя 2019 — Балабол 3 — Александр Михайлович Балабин, майор полиции 2019 — #Dетки — папа Али 2019 — Выходной (короткометражный) — Сергей 2020 — Шерлок в России — Фёдор Львович Бахметьев, профессор медицины 2020 — Балабол 4 / Balabol 4 — Александр Михайлович Балабин, майор полиции, старший инспектор уголовного розыска 2021 — Балабол 5 — Александр Михайлович Балабин, старший инспектор уголовного розыска, майор 2021 — Инсомния — Пётр Алексеевич 2022 — Балабол 6 — Александр Михайлович Балабин, старший инспектор уголовного розыска, майор 2022 — Сказка о женской дружбе —
 2023 — Балабол 7 — Саня Балабин''

Телеспектакли 
 2002 — Шут Балакирев

Сценарист 
 2011 — Упражнения в прекрасном
 2012 — Игра в правду

Продюсер 
 2011 — Упражнения в прекрасном

Номинации и награды 
 2011 — премия «Кинотавр» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Упражнения в прекрасном».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Выпускники ГИТИСа
Актёры России
Призёры «Кинотавра»